Куячинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алтайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Куяча.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 839 человек, в том числе 410 мужчин и 429 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Куяча,
 село Тоурак.

Примечания 

Муниципальные образования Алтайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края